Гру́мант:
 Грумант — поморское название Шпицбергена.
 Грумант — советский, российский шахтёрский посёлок на архипелаге Шпицберген.
 Грумант — деревня в Щёкинском районе Тульской области.